Out on a Limb peut désigner :

Cinéma 
 Out on a Limb, le titre original de Donald blagueur, film d'animation produit par Walt Disney réalisé en 1950 ;
 Out on a Limb, le titre original de Sur la corde raide, film de Francis Veber réalisé en 1992 ;
 Out on a Limb, film britannique de Robert Heath réalisé en 2005.

Télévision 

 Out on a Limb, le titre original de Touche du bois, épisode 16 de la saison 2 de Happy Tree Friends ;
 Out on a Limb, livre autobiographique de Shirley MacLaine ;
 Out on a Limb, adaptation télévisuelle réalisée en 1987 ;
 Out on a Limb Records, un label de musique indépendant ;
 Out on a Limb, le titre original de Enquête sur une grossesse, épisode 11 de la saison 2 d'Arrested Development.

Voir aussi